Ди Ладза́ро () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Ди Ладзаро, Далила (род. 1953) — итальянская модель, актриса, певица и писательница.
 Ди Ладзаро, Элиза (род. 1998) — итальянская легкоатлетка.